Altvater ist ein im heutigen Standarddeutschen veraltetes, nur noch in einigen Redewendungen („Altväter Sitte“), Ableitungen („altväterisch“, „altväterlich“) und in Eigennamen vorkommendes, außerdem dialektal und kirchensprachlich gebräuchliches Wort. Die russifizierte Form des Personennamens lautet in der Transkription Altfater (russ. Альтфатер).

 Als Appellativum bezeichnet es:
 einen Ahn oder Stammvater
 im engeren, genealogischen Sinn einen Ururgroßvater, siehe Generationsbezeichnungen
 in einigen Mundarten einen Großvater
 in Sagen um das Altvatergebirge im Sudetenland einen Berggeist
 die alttestamentlichen Patriarchen
 die alttestamentlichen Propheten
 die Wüstenväter in der frühen Geschichte des Christentums
 einen Einsiedlermönch der Ostkirche, siehe Starez
 eine Führungsperson der Jenischen, siehe Jenischer Altvater

 Als Ortsname bezeichnet es:
 den höchsten Berg des Altvatergebirges in den Sudeten, siehe Praděd
 die Altväterbrücke in Freiberg
 den Altvaterturm sowie seinen Nachbau in Thüringen

 Als Familienname:
 Elmar Altvater (1938–2018), deutscher Politologe
 Heinrich Altvater (1902–1994), deutscher Fußballspieler
Karl Otto Altvater (1885–1948), deutscher Offizier und Manager
 Richard Altvater (1923–2001), deutscher Sportfunktionär und Bauunternehmer
 Simon Altvater (* 1982), deutscher Radsportler
 Wassili Michailowitsch Altfater (1883–1919), russischer Konteradmiral und Oberkommandierender der Seekriegsflotte
 Wilhelm Altvater (1920–2001), deutscher Politiker (SPD)

 Als Teil der Firma oder als Produktname folgender Unternehmen:
 Jakob Altvater, Entsorgungsunternehmen, siehe Veolia Umweltservice
 Gessler produziert den „Altvater“-Kräuterlikör